USS Boise war der Name mehrerer Schiffe der United States Navy, die nach der Stadt Boise benannt wurden:

 USS Boise (CL-47), leichter Kreuzer der Brooklyn-Klasse
 USS Boise (SSN-764), U-Boot der Los-Angeles-Klasse

Boise
USS